Val 2012 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Armenien 2012
Presidentvalet i Egypten 2012
Presidentvalet i Finland 2012
Parlamentsvalet i Frankrike 2012
Presidentvalet i Frankrike 2012
Parlamentsvalet i Grekland 2012 (maj)
Parlamentsvalet i Grekland 2012 (juni)
Parlamentsvalet i Nederländerna 2012
Parlamentsvalet i Slovakien 2012
Parlamentsvalet i Syrien 2012
Presidentvalet i Ryssland 2012
Presidentvalet i Serbien 2012
Presidentvalet i USA 2012